

Persone
 Amedeo Pariante – cantante e chitarrista italiano
 Monica Pariante – attrice, doppiatrice, dialoghista e direttrice del doppiaggio italiana
 Roberto Pariante – aiuto regista italiano

Altro
 Clan Pariante – sodalizio camorristico